Ива́н Чернышёв:
 Чернышёв, Иван Григорьевич (1726—1797) — русский военачальник, генерал-фельдмаршал по флоту, президент Адмиралтейств-коллегии.
 Чернышев, Иван Егорович (1833—1863) — актёр драматической труппы петербургских императорских театров, драматург.
 Чернышёв, Иван Иванович (1912—1977) — полный кавалер ордена Славы.
 Чернышёв, Иван Львович (1736—1791) — правитель Костромского наместничества (1781—1784), генерал-поручик.